Polina – imię żeńskie
 Polina – wieś na Słowacji